Пушење се може односити на:
 Пушење дувана
 Пушење конопље
 Пасивно пушење
 Забрањено пушење
 Димљење
 Фелацио